NAAm steht für:
 1-Naphthylessigsäure

NAAM steht für:
 National Association for the Advancement of Muslims (Uganda)
 Northwest African American Museum

Abkürzung